Annanhill Golf Course is een golfbaan in Kilmarnock in Schotland. De baan heeft 18 holes en een lengte van 4,8 km (rood) tot 5,7 km (wit).

Annanhill Golf Course is opgericht in april 1957.

Scorekaart

Golfbaan in Schotland
East Ayrshire